Сезон 2013 года — 23-й сезон футбольного клуба «Динамо» (Минск) в суверенной истории Беларуси.
Первый официальный матч команда провела в матче Чемпионата Беларуси с 9-кратным чемпионом «БАТЭ (Борисов)» на стадионе «Торпедо» в Жодино.

26 мая «Динамо» уступило в серии пенальти футбольному клубу «Минск».

14 июня Олега Протасова на посту главного тренера сменил голландец Роберт Маскант.

24 ноября, победив борисовский «БАТЭ» «Динамо» завоевало бронзовые медали Чемпионата Беларуси.

4 декабря Роберт Маскант покинул клуб.

Состав и статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый этап 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица (первый этап)

Второй этап 
Борьба за медали

Турнирная таблица (второй этап)

Турнирная таблица 
Итоговое положение

Группа А

Группа Б

Статистика футболистов в чемпионате 

Голы

Голевые передачи

5-ка игроков по проведённому времени на поле

Статистика вратарей

 Согласно официальной статистике клуба.

Кубок Беларуси

Розыгрыш 2012/2013 

Матчи

Розыгрыш 2013/2014 

Матчи

Лига Европы УЕФА

Квалификация 
Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Индивидуальные награды игроков 
Награды интернет-сайтов

 Лучший игрок в сезоне 2013 по мнению болельщиков (официальный сайт dinamo-minsk.by)
Победа —  Игорь Стасевич
Тройка лучших:
 Игорь Стасевич 
 Александр Гутор
 Слободан Симович

 Лучший игрок в сезоне 2013 по мнению болельщиков (ресурс dinamo-minsk.org)
Победа —  Эрнан Фигередо
Тройка лучших:
 Эрнан Фигередо 
 Слободан Симович
 Александр Гутор

 Лучший легионер Чемпионата Беларуси 2013 (ресурс football.by)
Победа —  Эрнан Фигередо

Награды на церемонии «Звёздный мяч-2013»

 Футбольная надежда Беларуси
Победа —  Никита Корзун

 22 лучших игрока Чемпионата Беларуси 2013
 Олег Веретило
 Сергей Политевич
 Слободан Симович
 Игорь Стасевич

Тренеры клуба 

В новый сезон с командой вступил Олег Протасов. Прославленный украинский футболист, ныне тренер, подписал контракт с минчанами в разгаре сезона 2012. По итогам того сезона клуб занял 3-е место. Под руководством специалиста «Динамо» дошло до финала Кубка Беларуси, где по пенальти уступило футбольному клубу «Минск» — 1:1 (1:4 пен.). 10 июня стало известно, что Протасов покидает команду. Вместе с тренером ушли и его ассистенты — Александр Беркетов и Томас Янитопулос. На тот момент, после 11-и сыгранных туров, «Динамо» занимало 5-е место с 17-ю очками. Генеральный директор Сергей Павлюкович прокомментировал отставку следующим образом:
— Очевидно, существовали моменты в команде, которые следовало менять. Мы сомневались, что это возможно при Олеге Протасове. Взвесив все и хорошо проанализировав работу украинского специалиста, мы пришли к выводу о расставании. Это решение не было поспешным. Ведь май-месяц мы благополучно пережили. И даже после поражения от «Немана» со счетом 0:2 рубить с плеча на следующий день никто не стал. Лишь взвесив все за и против, руководство клуба приняло решение, что необходимо начать поиски нового тренера.
14 июня главным тренером был объявлен голландский специалист Роберт Маскант. Вместе с Маскантом «Динамо» дошло до 3 квалификационного раунда Лиги Европы, где уступило «Трабзонспору» (0:1, 0:0), заняло 3-е место в чемпионате Беларуси. Столичный клуб вылетел из розыгрыша Кубка Беларуси 2013/2014, там минчане уступили «Белшине» (0:2). 4 декабря Роберт Маскант покинул клуб. Сергей Павлюкович по поводу отставки сказал следующее:
— Удовлетворенности от сезона в плане прогресса мы достигли не в полной мере. Хотелось бы двигаться вперед и в плане игры, и в плане результата. Проанализировав составляющие : игру и результата, состоялся разговор с Маскантом. Высказали своё видение, возможный путь развития команды. Проанализировали высказывания Масканта, путь развития. Уверенности в том, что этот путь даст возможность клубу двигаться дальше, вперед, не возникло. И мы приняли решение по обоюдному согласию, прекратить сотрудничество.
31 декабря новым главным тренером «Динамо» стал Владимир Журавель.

Стадион 

Всего за сезон в качестве домашнего стадиона выступили 4 арены: стадион «Трактор», крытое сооружение «Футбольный манеж», искусственное поле ФК «Минск» и ГОСК «Брестский». Также был проведён один матч на нейтральном поле — местом проведения стал стадион «Торпедо» в Жодино (финал Кубка Беларуси). Из-за запланированной реконструкции домашнего стадиона «Динамо-Юни» команда проводила сезон на минском стадионе «Трактор». Вначале сезона, вследствие неготовности поля «Трактора», команда провела 1 матч Кубка Беларуси в крытом «Футбольном манеже», а также 3 матча на КФП ФК «Минск». Также «Динамо» провело 1 матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Бресте на стадионе ГОСК «Брестский».

Примечания 

2013
Динамо Минск